Toponímia:
 La Porte (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Laporte (Colorado)
 LaPorte (Indiana)
 Laporte (Minnesota)
 Laporte (Pennsilvània)
 La Porte City, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Saint-Martin-de-la-Porte, municipi francès al departament de Savoia 
 Biografies:
 Bernard Laporte (Rodés, Avairon, 1964), jugador i entrenador de rugbi francès.
 Charles de La Porte (París, 1602 - 1664), marquès de La Meilleraye i militar francès 
 Joan-Ramon Laporte (Barcelona, 1948), farmacòleg barceloní 
 Josep Laporte i Salas (Reus, 1922 - Barcelona, 2005), polític i professor universitari català
 Aymeric Laporte (Agen, 27 de maig de 1994) jugador de futbol.